Садковский — многозначное слово.

Топоним 
 Садковский — хутор, Волгоградская область, Урюпинский район.
 Садковский — посёлок, Ростовская область, Весёловский район.

Фамилия 
 Садковский, Василий Симеонович (ок. 1741—1803) — мирское имя Виктора, епископа РПЦ, архиепископа Малороссийского и Черниговского.
 Садковский, Лев Сергеевич (1896—1948) — мирское имя Георгия, епископа Порховского, викария Псковской епархии.
 Садковский, Сергей Сергеевич (1887—1938) — мирское имя Игнатия, епископа Скопинского, викария Рязанской епархии, причисленного к лику святых Русской православной церкви.